Claudio Moggi, né le , est un joueur professionnel suisse de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier. Il est le frère jumeau de Sandro Moggi.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2001-2002 || SC Rapperswil-Jona || LNA
|| 30 || 1 || 3 || 4 || 8 || || || || ||
|-
| 2002-2003 || GCK Lions || LNB 
|| 30 || 6 || 12 || 18 || 29 || 9 || 6 || 4 || 10 || 14
|-
| 2003-2004 || ZSC Lions || LNA
|| 45 || 6 || 4 || 10 || 12 || || || || ||
|-
| 2003-2004 || GCK Lions || LNB 
|| 5 || 1 || 3 || 4 || 6 || || || || ||
|-
| 2004-2005 || GCK Lions || LNB 
|| 14 || 8 || 6 || 14 || 12 || 2 || 0 || 1 || 1 || 8
|-
| 2005-2006 || ZSC Lions || LNA
|| 41 || 5 || 9 || 14 || 8 || 10 || 1 || 0 || 1 || 14
|-
| 2005-2006 || GCK Lions || LNB
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||
|-
| 2006-2007 || ZSC Lions || LNA 
|| 4 || 0 || 0 || 0 || 0 || || || || ||
|-
| 2006-2007 || GCK Lions || LNB 
|| 26 || 10 || 13 || 23 || 68 || 10 || 2 || 4 || 6 || 49 
|-
| 2007-2008 || SCL Tigers || LNA
|| 50 || 11 || 14 || 25 || 38 || 7 || 0 || 4 || 4 || 2  
|-
| 2008-2009 || SCL Tigers || LNA
|| 42 || 9 || 9 || 18 || 62 || 6 || 1 || 4 || 5 || 35  
|-
| 2009-2010 || SCL Tigers || LNA
|| 34 || 12 || 9 || 21 || 26 || 11 || 4 || 4 || 8 || 24  
|-
| 2010-2011 || SCL Tigers || LNA
|| 49 || 7 || 13 || 20 || 34 || 4 || 0 || 0 || 0 || 4  
|-
| 2011-2012 || SCL Tigers || LNA
|| 42 || 10 || 5 || 15 || 40 || 4 || 0 || 1 || 1 || 4  
|-
| 2012-2013 || SCL Tigers || LNA
|| 44 || 5 || 5 || 10 || 52 || 11 || 6 || 3 || 9 || 14
|-
| 2013-2014 || SCL Tigers || LNB || 42 || 16 || 18 || 34 || 72 || 16 || 4 || 8 || 12 || 47
|-
| 2014-2015 || SCL Tigers || LNB || 44 || 14 ||24 ||38 ||42 ||15 ||2 ||8 ||10 ||18
|-
| 2015-2016 || SCL Tigers || LNA || 36 || 4 || 3 || 7 || 14 || 11 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
| 2016-2017 || SCL Tigers || LNA || 42 || 9 || 6 || 15 || 8 || 4 || 1 || 0 ||1 || 4

Notes et références 

Naissance en décembre 1982
Joueur international suisse de hockey sur glace
Joueur des Rapperswil-Jona Lakers
Joueur du GCK Lions
Joueur du ZSC Lions
Joueur du SC Langnau Tigers
Attaquant de hockey sur glace